Pereni se poate referi la:

 Localități din România
Pereni - localitate din județul Dolj
 Localități din Republica Moldova
 Pereni - sat din cadrul comunei Pașcani din raionul Hîncești
 Pereni - localitate centru de comună din raionul Rezina

Localități omonime din Republica Moldova